Гермиона Норрис (; род. февраль 1967) — английская актриса.

Биография 
В девятнадцатилетнем возрасте Гермиона Норрис поступила в Лондонскую академию музыки и драматического искусства. В ходе обмена студентами между театральными школами Норрис получила бесценный опыт работы в Школе-студии МХАТ, где она сыграла Нину в постановке чеховской «Чайки».
По окончании колледжа в 1989 году Норрис начала исполнять небольшие роли в театре и на телевидении.

В 1996 году она получила роль Карен Марсден в комедийно-драматическом телесериале Cold Feet. Она появилась в каждом эпизоде с 1998 по 2003 год и была номинирована на British Comedy Award. С 2002 по 2005 год она снималась в криминальной драме Wire in the Blood.

В 2005 году получила роль Рос Майерс фильме Spooks. Эта роль принесла ей награду ITV3 Crime Thriller Awards 2008 за лучшую женскую роль, а также была номинирована в следующем году. С 2007 по 2009 год играла Беатрис Кингдом — душевнобольную сестру главного героя Питера Кингдома (Стивен Фрай) в фильме Кингдом.

Личная жизнь 
В 2002 году у Норрис начались отношения с писателем Саймоном Уилером. Они поженились в декабре 2002 года. Церемония прошла в замке Тауэр.
Их первый ребёнок, сын Уилф, родился в июне 2004 года, а дочь Хиро — в августе 2007 года.

Фильмография

Театр

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Родившиеся в 1960-е годы
Киноактрисы Великобритании
Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства